KRT33B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 404 амінокислот, а молекулярна маса — 46 214.

Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки